Парагвай в административном отношении делится на 17 департаментов () и один столичный округ.

Вторым уровнем административного деления Парагвая являются округа ().

 
Списки:Парагвай